Сент Давид има више значења:
 Сент Дејвид (Аризона)
 Сент Дејвид (Илиноис)